Pelagonemertes är ett släkte av slemmaskar. Pelagonemertes ingår i familjen Pelagonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Pelagonemertes